Лопа́тка — многозначное слово.

 Лопатка — уменьшительная форма слова «лопата»;
 Лопатка — кость человека и других млекопитающих;
 Лопатка кулинарная, силиконовый скребок — кухонный прибор;
 Лопатка — деталь лопаточных машин, предназначенная для изменения в них параметров газа или жидкости;
 Лопатка — плоский вертикальный выступ в стене.

Топонимы 
 Лопатка — мыс, крайняя южная точка Камчатки;
 Лопатка — полуостров в Якутии, на побережье Восточно-Сибирского моря;
 Лопатка — приток реки Кеть;
 Лопатка — деревня в Ужурском районе Красноярского края.

Персоналии 
 Адам Лопатка — польский юрист, член ПОРП с 1953 года.

См. также 
 Лопата (значения)
 Лопатки (значения)
 Мастерок
 Мастихин
 Шпатель